Никола́й Никола́евич Ива́нов (1888—1977) — советский учёный в области дорожного строительства. Лауреат двух Сталинских премий.

Биография 
Родился  года в Санкт-Петербурге в семье врача. Окончил в 1906 году с золотой медалью 6-ю Санкт-Петербургскую гимназию и в 1912 году — Санкт-Петербургский институт инженеров путей сообщения.

Работал на изысканиях железных дорог в Средней Азии.

В 1919—1923 годах служил в РККА, руководил строительством военных дорог.

С 1924 года — инженер Дорожного исследовательского бюро при ленинградском отделе местных сообщений. В 1929 году Бюро преобразовано в ЦЦНИИ НАДИ-ЦДорнии, и Иванов стал зам. директора по научной работе. В 1940—1942 гг. — директор Ленинградского филиала ДорНИИ.

В 1926—1938 годах он преподавал в ЛИИЖТ, с 1938 года — в МАДИ; профессор (с 1934), доктор технических наук (1939, без защиты диссертации).

В 1941 году предложил «Метод расчета нежёстких покрытий ДорНИИ», получивший название «метод профессора Иванова».

В 1941—1942 годах оставался в блокадном Ленинграде.

В 1942—1954 годах — директор Всесоюзного Дорожного научно исследовательского института (ДорНИИ).

В 1948—1975 годах — зав. кафедрой «Строительство и эксплуатация дорог» МАДИ.

Умер 20 июля 1977 года.

Награды и премии 
 Сталинская премия третьей степени (1950) — за коренное усовершенствование методов строительства автомобильных дорог
 Сталинская премия второй степени (1951) — за разработку и внедрение новых усовершенствованных оснований и покрытий автомобильных дорог
 заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
 орден Ленина
 орден Трудового Красного Знамени
 орден Красной Звезды
 орден «Знак Почёта»
 шесть медалей

Библиография 
 Грунтовые дороги. — Л. : Гостехиздат, 1931. — 256 с.
 Черные дороги : рук. для трансп. втузов. — М. : Огиз-Гострансиздат, 1931. — 173 с.
 Грунты, грунтовые и гравийные дороги : сборник работ / под ред. Н. Н. Иванова ; ЦИАТ. — Л. ; М. : Гострансиздат, 1932. — 223 с.
 Строительные свойства грунтов / Н. Н. Иванов, П. П. Пономарев. — Л. : Ленгострансиздат, 1932. — 152 с.
 Черные дороги : учебник. — 2-е изд., перераб. — Л. : Ленгострансиздат, 1933. — 244 с.
 Дорожное почвоведение и механика грунтов / Н. Н. Иванов, В. В. Охотин. — Л. : Огиз : Гострансиздат. Ленингр. отд-ние, 1934. — 387 с.
 Иванов, Н. Н. Дорожные строительные материалы : учеб. для автодорож. техникумов / под ред. П. В. Сахарова. — М.; Л.: Гостран- стехиздат, 1938. — 256 с.
 Усовершенствованные дороги : учеб. для автодорож. ин-тов. В 2 ч. Ч. 1. Дороги с применением черных связующих материалов / Н. Н. Иванов, А. Я. Волков, П. И. Бесчастных. — Л.; М.: Гостранстехиздат, 1938. — 324 с.
 Усовершенствованные дороги. В 2 ч. Ч. 2. Основные вопросы строительства. Организация каменного хозяйства, устрой- ство и расчет каменных оснований и покрытий усовершенствованных типов мостовых и цементобетонных дорог : учеб. для автодорож. ин-тов / Н. Н. Иванов, А. Я. Волков, П. И. Бесчастных. — Л. ; М. : Изд-во Наркомхоза РСФСР, 1939. — 322 с.
 Опыт строительства взлетно-посадочных полос на аэродромах США и Канады / Н. Н. Иванов, Н. Г. Сокольский, А. П. Алексеев; под ред. Н. Н. Назарова. — М. : Дориздат, 1944. — 152 с.
 Строительство автомобильных дорог. Ч. 1. Кон- струкции дорожных одежд. Постройка покрытий низших и переход- ных типов. Мостовые : учеб. для автодорож. вузов. — М. : Дориздат, 1948. — 229 с. 121.
 Строительство автомобильных дорог. Ч. 2. По- стройка усовершенствованных покрытий. Организация подсобных предприятий : учеб. для автодорож. вузов. — М. : Дориздат, 1948. — 304 с.
 Строительство автомобильных дорог. Ч. 1. Ос- новные методы организации работы и постройка земляного полотна / А. А. Арсеньев, В. А. Бочин, Н. Н. Иванов; под общ. ред. Н. Н. Иванова. — М. : Автотрансиздат, 1955. — 183 с.
 Иванов, Н. Н. Строительство автомобильных дорог. Ч. 2. По- стройка дорожных одежд : учеб. пособие. — М. : Автотрансиздат, 1957. — 338 с.
 Строительство автомобильных дорог : ч. 1, 2 : учеб. для вузов / Н. Н. Иванов, Н. А. Пузаков, А. Я. Тулаев, Е. П. Андрулионис; под общ. ред. Н. Н. Иванова. — М. : Транспорт, 1969. — 411 с.
 Строительство автомобильных дорог : ч. 2 : учеб. для студентов вузов / Н. Н. Иванов, С. М. Полосин-Никитин, В. М. Могилевич и др. ; под общ. ред. Н. Н. Иванова. — М. : Транспорт, 1970. — 487 с.

Примечания

Источники 
 120-летие профессора Н. Н. Иванова
 Николай Николаевич Иванов. Жизнь и научно-педагогическая деятельность
 Кунгурцев А. А. 35 лет научно-педагогической деятельности в дорожном хозяйстве [Юбилей профессора Н. Н. Иванова] // Стр-во дорог. — 1949. — № 1. — С. 6-7. — [Фото юбиляра].
 Путь большого ученого // За автомобильно-дорожные кадры. — 1958. — № 34. — С. 2.
 Семидесятипятилетие Николая Николаевича Иванова // Автомобильные дороги. — 1964. — № 1. — С. 20.
 [85 лет со дня рождения] // За автомобильно-дорожные кадры. — 1979. — № 39. — С. 3.
 Николай Николаевич Иванов: [некролог] // Автомобильные дороги. — 1977. — № 9. — С. 32.
 К 90-летию профессора Н. Н. Иванова (21 декабря 1988 г. — 20 июля 1977 г.) // Труды МАДИ. — 1978. — Вып. 150. — С. 115—117.
 Бабков В. Ф. Жизнь, научная и производственная деятельность профессора Н. Н. Иванова // Труды / МАДИ. — 1979. — Вып. 179. — С. 141—151.
 Зинин В. Организатор дорожной науки // 100 выдающихся дорожников России. — М., 2007. — С. 140—143.
 120-летие профессора Н. Н. Иванова (21.12.1988 — 20.07.1977) // Наука и техника в дорож. отрасли. — 2009. — № 1. — С. 43.

Выпускники Санкт-Петербургской 6-й гимназии
Выпускники Петербургского университета путей сообщения
Персоналии:Блокада Ленинграда